Вераний (Veranius) е име на:

 Римската фамилия Верании
 Квинт Вераний, много близък с Германик; първият управител на провинция Кападокия 18 г.
 Квинт Вераний Непот, консул 49 г. (син на горния)
 Вераний Сатурнин, центурион в Legio VIII Augusta, 2 век

Други:
 Верания Гемина, дъщеря на Квинт Вераний Непот; съпруга на Луций Калпурний Пизон Фруги Лициниан (69 г. осиновен от Галба и определен за негов наследник)